

Населені пункти та їхні частини
 Плесьно — село в гміні Ґубін Кросненського повіту Любуського воєводства
 Плесьно — село в гміні Біштинек Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Плесьно — частина села Цемники в гміні Єжево Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Плесьно — осада в гміні Малдити Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки